Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-slovinský pár Sandra Klemenschitsová a Andreja Klepačová, jehož členky nestartovaly společně. Klemenschitsová nastoupila po boku Němky Mony Barthelové, s níž byla vyřazena ve čtvrtfinále dvojicí Ormeachová a Pfizenmaierová. Spoluhráčkou Klepačové se stala španělská hráčka Torrová Florová, se kterou si zahrála opět finále.

Deblovou soutěž vyhrála nejvýše nasazená dvojice v turnaji, českých sester Karolíny a Kristýny Plíškových, které ve finále zdolaly slovinsko-španělské čtyřky Andreju Klepačovou a María Teresa Torró Flor výsledkem 4–6, 6–3 a [10–6]. Karolína Plíšková tak na okruhu WTA Tour získala třetí, a její sestra Kristýna druhý, deblový titul.

Nasazení párů 
  Julia Görgesová /  Flavia Pennettaová (odstoupily)
  Karolína Plíšková /  '''Kristýna Plíšková (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Kristina Barroisová /  Eleni Daniilidou (semifinále)
  Andreja Klepačová /  María Teresa Torrová Florová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2014
WTA Tour 2014